Хаф () — английская фамилия. Известные носители:
 Хаф, Дерек (род. 1985) — американский танцор, хореограф и актёр.
 Хаф, Джеймс:
  (род. 1943) — британский астрофизик, обладатель медали Гершеля (2010).
 Хаф, Джеймс (род. 1945) — британский астрофизик, обладатель Золотой медали Королевского астрономического общества (2018).
 Хаф, Джерри (род. 1935) — американский политолог, советолог.
 Хаф, Джулианна (род. 1988) — американская танцовщица и исполнительница кантри.
 Хаф, Ларри (род. 1944) — американский гребец.
 Хаф, Стивен (род. 1961) — британский пианист, композитор, педагог.
 Хаф, Франклин (1822—1855) — американский лесовод, профессор

 Поль Хаф — см. Преобразование Хафа

См. также 
 Хаф — вариант буквы Каф
  — город в Иране

Примечания